Adolfo Kaminsky – partigiano francese
 Alexander Kaminsky – architetto russo
 David Kaminsky – ex cestista e allenatore di pallacanestro israeliano
 Frank Kaminsky – cestista statunitense
 Stuart M. Kaminsky – scrittore, saggista e giornalista statunitense